Jiga kan syfta på följande platser:

Kina 

 Jiga (socken i Kina, Sichuan), 
 Jiga (socken i Kina, Tibet), 

Robotskapade Kinaförgreningar